Юнгберг () — шведське прізвище.

Відомі носії:

 Фредрік Юнгберг ( 1977) — шведський футболіст
 Мікаель Юнгберг ( 1970) — шведський борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон

шведські прізвища